Оља Грастић (Београд, 9. новембар 1934) била је југословенска и српска  филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1959. || Песник и голубица ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1962. || Шеки снима, пази се  || Клаперка
|-
| 1964. || Право стање ствари || Тања, другарица Бранкина
|-
| 1966. || Штићеник || Новинарка
|-
| 1967. || Ни црно ни бело ТВ серија || /
|-
| 1969. || Лек од љубави ТВ филм || Цанка, ћерка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Слике без рама из дечијих књига ТВ серија || /
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине ТВ серија || Вука
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1934.
Српске глумице
Југословенски глумци
Глумци из Београда
Биографије живих особа